Et vice versa è un il primo album dell'arpista Italiano Vincenzo Zitello pubblicato nel 1987 per l'etichetta Stile Libero, primo album d'arpa celtica pubblicato in Italia.

Tracce

Lato A
Ariels (Zitello) - 6:33
la porta nella Fontana (Zitello) - 5:21
Arcangelo Gabriele (Zitello) - 3:54

Lato B
Et Viceversa (Zitello) - 3:03
Nuova estate (Zitello) - 7:15
Urdh (Zitello)- 6:05

Musicisti 
 Vincenzo Zitello – arpa celtica, arpa elettrica